Metechi steht für:

 Metechi-Kirche in der Altstadt von Tiflis
 Metechi (Munizipalität Kaspi), ein Dorf in der Munizipalität Kaspi in Georgien
 Metechi (Munizipalität Kareli), ein Dorf in der Munizipalität Kareli in Georgien
 Sheraton Metechi Palace, ein Hotel in Tiflis